Jméno a příjmení Jan Růžička má více nositelů:

 Jan Růžička (advokát) (1851–1902) – český advokát
 Jan Růžička (entomolog) – český entomolog, ekolog a vysokoškolský pedagog
 Jan Růžička (fotbalista) (* 1984) – český fotbalový obránce
 Jan Růžička (fotograf) (1875–1937) – český fotograf a knihař
 Jan Růžička (historik) (* 1984) – český historik a středoškolský učitel
 Jan Růžička (hudebník) (1841–1905) – český hudebník a učitel
 Jan Růžička (kameraman) (* 1950) – český kameraman
 Jan Růžička (kněz) (1871–?) – katolický kněz, doktor teologie
 Jan Růžička (lední hokejista) (* 1997) – český lední hokejista – brankář
 Jan Růžička (mikrobiolog) (* 1960) – český mikrobiolog
 Jan Růžička (režisér), německy též Jan Ruzicka (* 1959) – německý filmový režisér
 Jan Růžička (speleolog) (1854–1930) – rakousko-uherský speleolog
 Jan Růžička (violoncellista) (1906–1980) – český violoncellista a pedagog
 Jan Růžička (výtvarník) (1946–2020) – český scénický a kostýmní výtvarník, malíř, příležitostný textař, scenárista a činoherní režisér